Lanarkopterus — рід ракоскорпіонів родини Mixopteridae, що існував у пізньому силурі (423—419 млн років тому). Викопні рештки тварини знайдені у Шотландії.

Опис 

Lanarkopterus був невеликим або помірно великим ракоскорпіоном (розміром від 10 до понад 30 см), який, як і його близький родич Mixopterus, був дуже схожим на скорпіона з широким трилопатевим передчеревцем, вузьким і звуженим позачеревцем і гострим вигнутим тельсоном.

Філогенія

Примітки 

Ракоскорпіони
Членистоногі силурійського періоду
Вимерлі тварини, описані 1899